— название биологических таксонов:
  — синоним рода растений 
  — синоним рода растений